Barka ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Barka (Oman), Stadt in Oman
 Barka (Slowenien), Ort in der Gemeinde Divača, Slowenien

 Plateau von Barka (veraltet arabisch-türkisch), die Region Kyrenaika in Libyen
 Barke (Libyen), Stadt in dieser Region

 Gash-Barka, Region in Eritrea
 Barka (Eritrea), ehemalige Region in Eritrea
 Barka (Fluss), Fluss in Eritrea

Barka ist der Familienname folgender Personen:
 Abdo Barka (* 2001), bahrainischer Sprinter
 Mehdi Ben Barka (1920–1965), marokkanischer Oppositionspolitiker
 Malam Maman Barka (1959–2018), nigrischer Musiker
 Wassyl Barka (1908–2003), ukrainischer Dichter, Autor und Übersetzer

Barka bezeichnet
 Barka (Lied), Lied der Gattung Neues Geistliches Lied
 Barka (Stiftung), polnische karitative Hilfsorganisation

Siehe auch:
 Barke (Begriffsklärung)
 Barga, Barca